Костел Пресвятого Серця Господня () — католицький храм в Празі в районі Виноград на площі Їржі з Подебрад. Архітектор Йоже Плечник. Храм освячений 8 травня 1932 року в честь Найсвятішого Серця Ісуса, що символізувало вдячність Господу за отримання незалежності і збереження влади.

У 2010 році церква була внесена в список національних пам'яток культури Чеської Республіки. У 2014 році з ініціативи уряду Словенії, муніципального району Прага 3 і міністерства культури Чехії церква була номінована на статус пам'ятника ЮНЕСКО. Хіларі Френч в своїй книзі «Історія архітектури» внесла Церква Пресвятого Серця Господня в список восьми грандіозних споруд в історії людства.

Історія 
На початку XX століття існуючого костелу святої Людмили стало не вистачати для району Виноград і міська влада виділила ділянку землі під будівництво нового храму. Архітектурний конкурс був оголошений в 1919 році, хоча «Суспільство за будівництво другого храму Пресвятого Серця Господня в Королівських Винограді» (чеськ. Spolek pro vybudování druhého chrámu Páně na Královských Vinohradech) було утворено ще в березні 1914 року. Архітектор Плечник не брав участі в конкурсі, тільки його учні; пізніше вони попросили професора самого розробити проект.

У 1927 році Плечник представив ескіз. Спочатку архітектор планував ширшу забудову території житловими будинками, школою і тріумфальною аркою. В кінцевому рахунку, відмовившись від масштабних планів, він знизив бюджет в три рази. Плечник розробив три варіанти проекту, при тому що він не був претендентом на перемогу в конкурсі. Плечник підготував також плани перебудови площі Їржі з Подебрад, але вони були реалізовані лише частково і не пережили будівництво метро і підземних бомбосховищ.

28 жовтня 1928 року в честь десятиліття появи чехословацької держави було закладено перший камінь. Роботи тривали по 1932 рік і фінансувалися фондом Карла Бепти (чеськ. Beptovská nadace).

8 травня 1932 року кардинал Карел Кашпар урочисто освятив церкву, в тому числі шість дзвонів. Під час Другої світової війни п'ять з них (крім самого маленького) були зняті. Два дзвони повернулися в храм тільки в 1992 році.

Архітектура 

Храм є вкрай нетиповим для будівель такого роду. Будівлі властива простота форм і композиції. Церква являє собою центральний неф прямокутної базилікальною церкви з клересторіем. Біля входу з західної сторони двері і вікна увінчані статуями Доброго пастиря, Богородиці з немовлям і Богородиці Оранти. Східна сторона будівлі примітна масивною вежею у всю ширину, що підноситься над рівнем дахів району. У вежі знаходяться велетенський годинник діаметром 7,6 метра, які є самими великими у Празі і одні з найбільших в Центральній Європі. Прозорі циферблати також виконують функцію вікон висвітлюють довгий зигзагоподібний пандус веде до дзвіниці. Вікна розташовуються у верхній частині стін. Стіни нахилені всередину. Фасад прикрашений цегляними виступами.

Будівля церкви містить безліч елементів королівської символіки, так як воно ставало домінантою району «Королівські Виноград». Наприклад, виступаючі камені на фасаді є знаком королівської мантії з горностая, цибулина на вершині вежі значить державу. Плечник одночасно працював і на Празькому Граді. Він використовував деякі уламки від Собору святого Віта в облаштуванні крипти.

Інтер'єр 
Інтер'єр храму функціональний, але при цьому вишуканий і урочистий. Площина стін підкреслена пілястрами. Уздовж стін розташовуються дерев'яні статуї чеських святих, а посередині вівтарної стіни височить монументальна статуя Христа, творіння Д.Песана.

Примітки

Джерела та посилання 
 офиційний сайт 
 Церква Пресвятого Серця Господня на Виноградах (Прага) 

Культові споруди Чехії
Прага